Савостьянов Євген Євгенович (* 1988) — білоруський футболіст
 Савостьянов Олександр Олександрович (1871-1947) — біолог та медик, міський голова Вінниці

Див. також 
 Севостьянов
 Севастьянов